Nadeschda Wassilewa ist der Name folgender Personen:

* Nadeschda Wassilewa (Skilangläuferin) (* 1937), bulgarische Skilangläuferin
 Nadeschda Wassilewa (Skirennläuferin) (* 1978), bulgarische Skirennläuferin